Telia (bedrijf), Zweeds telecommunicatiebedrijf
 Telia (schimmel), meervoud van telium